L'UEFA Youth League 2013-2014 è stata la prima edizione di questo torneo riservato a formazioni Under-19 organizzato dall'UEFA.

La fase finale si è disputata dall'11 al 14 aprile 2014 presso il Centre sportif de Colovray di Nyon, in Svizzera.

Il trofeo, intitolato a Lennart Johansson, è stato vinto dal Barcellona, che ha sconfitto per 3-0 il Benfica nella finalissima.

Formato 
La prima fase della competizione ricalca la struttura della UEFA Champions League: 32 formazioni Under-19 delle squadre qualificatesi alla fase a gironi della massima competizione europea sono ammesse alla fase a gironi della competizione, il cui calendario ricalca fedelmente quello delle squadre maggiori, a meno di decisioni diverse dei club o di particolari esigenze di tipo logistico o televisivo.

Le prime e le seconde classificate di ogni girone si qualificano alla fase a eliminazione diretta, strutturata in maniera differente alla competizione maggiore. Infatti, ottavi e quarti si disputeranno in gara singola a partire dal mese di febbraio. In particolare, agli ottavi di finale, come avviene per la Champions League, non possono incontrarsi squadre dello stesso Paese o che si siano già affrontate nella fase a gironi, mentre ai quarti il sorteggio è libero. Inoltre, le prime classificate dei gironi incontreranno in casa le squadre seconde classificate, mentre ai quarti la squadra di casa sarà stabilita dal sorteggio. Tutte le gare a eliminazione diretta che termineranno in parità, saranno risolte ai calci di rigore, senza la disputa dei tempi supplementari.

Semifinali e finale si disputeranno sotto forma di fase finale su campo neutro, in questa edizione a Nyon, sede della UEFA.

Date

Partecipanti 

Partecipano le formazioni Under-19 delle 32 squadre che hanno raggiunto la fase a gironi della Champions League 2013-2014.

1ª fascia
   CC: 157.605
   CC: 146.922
   CC: 137.592
   CC: 136.605
  Manchester United CC: 130.592
  Arsenal CC: 113.592
  Porto CC: 104.833
  Benfica CC: 102.833

2ª fascia
  Atlético Madrid CC: 99.605
   CC: 94.951
   CC: 93.829
   CC: 84.922
  Marsiglia CC: 78.800
  CSKA Mosca CC: 77.766
  Paris Saint-Germain CC: 71.800
  Juventus CC: 70.829

3ª fascia
   CC: 70.766
   CC: 70.592
   CC: 64.945
   CC: 61.922
   CC:59.785
  Olympiakos CC: 57.800
  Galatasaray CC: 54.400
   CC: 53.922

4ª fascia
  Copenhagen CC: 47.140
   CC: 46.829
  Anderlecht CC: 44.880
  Celtic CC: 37.538
  Steaua Bucarest CC: 35.604
  Viktoria Plzeň CC: 28.745
  Real Sociedad CC: 17.605
   CC: 16.575

Le 32 squadre sono state inserite nelle quattro urne del sorteggio per la Champions League, il 29 agosto 2013 al Grimaldi Forum di Monte Carlo, in base al loro ranking 2013, con la squadra detentrice del trofeo automaticamente inserita nell'Urna 1. Le squadre sono state inserite in otto gruppi di 4 squadre. Formazioni della stessa federazione non possono incontrarsi. Il sorteggio è valido anche per la Youth League.

Fase a gironi

Gruppo A 

|-
!colspan=3|1ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|2ª giornata
 

|-
!colspan=3|3ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|4ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|5ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|6ª giornata
 
 
|}

Gruppo B 

 
|-
!colspan=3|1ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|2ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|3ª giornata

 
|-
!colspan=3|4ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|5ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|6ª giornata
 
 
|}

Gruppo C 

 
|-
!colspan=3|1ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|2ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|3ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|4ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|5ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|6ª giornata
 
 
|}

Gruppo D 

|-
!colspan=3|1ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|2ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|3ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|4ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|5ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|6ª giornata
 
 
|}

Gruppo E 

 
|-
!colspan=3|1ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|2ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|3ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|4ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|5ª giornata
 

|-
!colspan=3|6ª giornata
 
 
|}

Gruppo F 

|-
!colspan=3|1ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|2ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|3ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|4ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|5ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|6ª giornata
 
 
|}

Gruppo G 

 
|-
!colspan=3|1ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|2ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|3ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|4ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|5ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|6ª giornata
 
 
|}

Gruppo H 

|-
!colspan=3|1ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|2ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|3ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|4ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|5ª giornata
 
 
|-
!colspan=3|6ª giornata
 
 
|}

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Ottavi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva

Quarti di finale

Risultati

Tabella riassuntiva

Semifinali

Risultati

Tabella riassuntiva

Finale

Statistiche

Classifica marcatori

Classifica assist

Note 

2013-2014